Дзялошице:

 Дзялошице — город в Польше, входит в Свентокшиское воеводство, Пиньчувский повят.
 Дзялошице — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пиньчувский повят, Свентокшиское воеводство.